Dick Tracy — detetive de tiras de quadrinhos

Cinema
Dick Tracy (seriado), seriado cinematográfico de 1937
Dick Tracy Returns, seriado cinematográfico de 1938
Dick Tracy's G-Men, seriado cinematográfico de 1939
Dick Tracy (1945), seriado cinematográfico de 1945
Dick Tracy (1990), filme de 1990

Desambiguações de cinema